Giuseppe Lattanzi – scrittore, giornalista, poeta, uomo politico, fondatore e direttore di giornali italiano
 Giuseppe Lattanzi – pilota motociclistico italiano